Göran Andersson kan syfta på:

Göran Andersson (keramiker) (1935–1989), keramiker och scenograf
Göran Andersson (lärare) (1936–2002), universitetslärare och läromedelsförfattare
Göran Andersson (seglare) (1939–2020), olympisk seglare
Göran Andersson (militär) (född 1942), militär
Göran Andersson (fysiker) (född 1951), elektrotekniker och fysiker
Göran Andersson (seglare född 1956) (född 1956), olympisk seglare